O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2009 foi a 30ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 12. O edição do jogos finals foi o primeiro com dois clubes base em uma ilha ou uma cidade. 

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o oito título, o próximo e título final conqustou em 2012.  Sporting não jogar em Liga dos Campeões da África de 2010.  Não clube jogar em 2009 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 Sporting Clube da Praia, campeão do campeonato do 2008
 Académica Operária, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Morabeza, campeão de Liga Insular da Brava
 Vulcânicos, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Sport Clube Santa Maria, campeão de Liga Insular do Sal
 Estrela dos Amadores, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Académica da Praia, vice-campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Sporting Clube do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 CS Mindelense, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2008 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia.

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals
Referência:

Semi-finais

Finais

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 240px;"
|-
|align=center|VenceadorSporting Clube da Praia8a título
|}

EstatísticasMelhor vitória:'''  Mindelense 6 - 0 Foguetões (6 de junho)

Ver tambêm
Taça de Cabo Verde de 2009

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde
2009 em Cabo Verde